Овийр () — эстонская фамилия.

 Овийр, Анне-Ли (1964—1994) — советская биатлонистка.
 Овийр, Сийри (род. 1947) — эстонский политик, депутат Европарламента и бывший член Центристской партии Эстонии.